A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a rövidpályás gyorskorcsolya versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya futamait február 15-én rendezték.

Eredmények

Selejtező

Középdöntő

B döntő

Döntő

Források 
 

Rövidpályás gyorskorcsolya a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon